Митурич, Пётр Васильевич (1887—1956) — русский художник, теоретик искусства, изобретатель.

